Об'єкти NGC
Водолій (сузір'я)
Галактики